A History of Violence (graphic novel), een graphic novel van John Wagner en Vince Locke
A History of Violence (film), een verfilming van deze graphic novel.
A History of Violence (album), een album van de hiphopgroep Jedi Mind Tricks.